Лу́нкин — русская фамилия. Известные носители:

 Лункин, Виталий Владимирович (род. 1972) — российский игрок в покер, чемпион мира по рэндзю по e-mail 2002.
 Лункин, Владимир Вячеславович (род. 1990) — российский автогонщик.
 Лункин, Роман Николаевич (род. 1976) — российский религиовед, журналист и публицист.